Дастин Нгуен (, вьетнамское имя — Нгуен Суан Чи (); род. 17 сентября 1962 года, Сайгон, Республика Вьетнам) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер вьетнамского происхождения.

Ранние годы 
Нгуен Суан Чи родился в Сайгоне (Республика Вьетнам). Его мать была актрисой и танцовщицей, а отец — актёром, сценаристом и продюсером. В связи с поражением Южного Вьетнама в войне его семья покинула родину в апреле 1975 года.

Семья Чи оказалась сначала на Гуаме, затем в лагере беженцев в Арканзасе, а затем при поддержке Методистской церкви поселилась в пригороде Сент-Луиса, Миссури. Дастин окончил среднюю школу в Гарден-Гров, Калифорния, а затем колледж в Коста-Меса, специализировался на теории коммуникации. Занимался муай-тай, тхэквондо, джиткундо и другими боевыми искусствами.

Карьера

Личная жизнь 
С 2011 года женат на вьетнамской актрисе Биби Фам. У них две дочери — Скай (род. 2013) и Скарлетт (род. 2015).

Фильмография

Роли в кино

Роли на телевидении

Режиссёр 
 Огонь Будды, 2013
 , 2015
 Bao giờ có yêu nhau, 2016
 798Mười, 2019

Награды 
 В марте 2009 получил кинопремию Золотой воздушный змей как лучший актёр за роль в фильме «Легенда жива». За эту роль он также получил Золотой Лотос на Вьетнамском кинофестивале и китайскую кинопремию Золотой петух как лучший зарубежный актёр.
 В 2015 на Миланском международном кинофестивале получил награду как лучший актёр второго плана за роль во вьетнамском фильме «Dịu Dàng», адаптации повести Фёдора Достоевского «Кроткая».

Примечания

Ссылки 
 

Актёры США
Актёры Вьетнама